Csehország
 Šenov, település az Ostrava városi járásban
 Šenov u Nového Jičína, település a Nový Jičín-i járásban
 Kamenický Šenov, település a Česká Lípa-i járásban
 Velký Šenov, település a Děčíni járásban
 Malý Šenov, Velký Šenov településrésze a Děčíni járásban
 Šenov, Mariánské Lázně településrésze a Chebi járásban